Jacob Obrecht, een Vlaams componist
 Hermann Obrecht, een Zwitsers politicus